Пайку () — село в Кагульском районе Молдавии. Наряду с сёлами Зырнешть и Третешть входит в состав коммуны Зырнешть.

География 
Село расположено на высоте 6 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Пайку проживает 505 человек (238 мужчин, 267 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Кагульского района